Шоуни Брайан Уильямс (; родился 16 февраля 1986, Мемфис, Теннесси, США) — американский профессиональный баскетболист. В последнее время выступал за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Детройт Пистонс». Играет на позициях лёгкого форварда или тяжёлого форварда. Был выбран под семнадцатым номером на драфте НБА 2006 года.

Студенческая карьера 
Шоуни Уильямс провел за Мемфис сезон 2005/2006, в котором сыграл 36 матчей. В среднем за игру Шоуни набирал 13,2 очка, делал 6,2 подбор и отдавал 1,9 передачи.

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 
 Статистика на сайте Basketball-reference.com
 Профиль на draftexpress.com
 Биография на сайте Мемфиса

Баскетболисты США
Игроки «Индиана Пэйсерс»
Игроки «Даллас Маверикс»
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Игроки «Нью-Джерси Нетс»
Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс»
Игроки «Лос-Анджелес Ди-Фендерс»
Игроки «Майами Хит»
Игроки «Мемфис Тайгерс» (баскетбол)
Игроки «Детройт Пистонс»